Black Mirror es un título que puede referirse a:

 «Black Mirror», sencillo de la banda Arcade Fire de 2007;
 Black Mirror, serie de televisión británica, estrenada en 2011.